Хуанхуи:

 Хуанхуи — город в Перу, столица провинции Марискаль Касерес департамента Сан-Мартин.
 Хуанхуи — один из пяти районов, входящих в состав провинции Марискаль Касерес региона Сан-Мартин.